Air America steht für:
 Air America, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Air America (Film), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1990
 Air America (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1998/1999
 Air America (Network), US-amerikanisches Radionetzwerk